

Elettronica 
 Loudness, circuito elettrico impiegato su amplificatori audio

Musica 
 Loudness war (guerra del volume), incremento del volume sonoro di incisioni musicali ad opera delle case discografiche 
 Loudness, gruppo musicale heavy metal giapponese
 Loudness, album dei Loudness del 1992